Брэбем (команда Формулы-1) — автогоночная команда, участник чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Гэри Брэбем (род. 1961) — австралийский автогонщик, участник чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 (1990).
 Джек Брэбем (1926—2014) — австралийский автогонщик, трёхкратный чемпион Мира по автогонкам в классе Формула-1 (1959, 1960, 1966). Отец Гэри и Дэвида Брэбэмов.
 Дэвид Брэбем (род. 1965) — австралийский автогонщик, участник чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 (1990, 1994).